Адникан — многозначный термин:
 Адникан (посёлок при станции) — посёлок при одноимённом разъезде в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Адникан (разъезд) — разъезд в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.